A Retrospective – album dei Poco del 1990
 A Retrospective – raccolta dei Lynyrd Skynyrd del 1993
 A Retrospective – album di Lou Reed del 1998
 A Retrospective – raccolta di KRS-One del 2000
 A Retrospective – album dei Saetia del 2001